Eolo-Kometa Cycling Team er cykelhold fra Italien, med hovedsæde i Spanien. Det blev etableret i 2018 af de tidligere professionelle cykelryttere Alberto Contador og Ivan Basso. De første tre år kørte holdet på kontinentalniveau, men rykkede fra starten af 2021 op som ProTeam.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 2018